Karl Sandt ist der Name folgender Personen:

 Karl Julius Sandt (1856–1928), deutscher Unternehmer und Brauereidirektor
 Karl von Sandt (1826–1890), deutscher Verwaltungsbeamter